port lotniczy Machaczkała
 Multi Commodity Exchange
 Merchant Customer Exchange